Zin-Suddu es el último de los reyes antediluvianos de la dinastía legendaria sumeria. Es conocido también como Ziusudra, Ziusdra, Xisuthrus y Adapa.

Mito biográfico

Sucedió a su padre Ardates, y reinó dieciocho sars, al final de estos el dios Ea (Kronus según el historiador babilonio Beroso), se le apareció y le advirtió del final inminente que los dioses habían decidido destruir a la humanidad. Por ello le ordenó que redactara la historia que se llevaba escrita con su origen, progreso y conclusiones, y que la guardara en la ciudad del Sol, Sippar. Más tarde le mandó construir una nave donde debía alojar a su familia y amigos y las parejas de especies animales.

Hecho lo dicho, se desencadenó la vorágine en forma de lluvias torrenciales que borraron a casi toda la humanidad de la faz del mundo. Zin-Sudu, le preguntó a Ea a dónde tenía que ir, a lo que este le respondió "a los dioses". Y así fue, una vez terminado el diluvio y restituida la monarquía humana en la Tierra, se convirtió en el primer humano en alcanzar la inmortalidad y en vivir con los dioses, en Dilmun. Este monarca legendario aparece en el célebre poema de Gilgamesh, como el anciano, antepasado del héroe, que le indica dónde encontrar la planta de la inmortalidad. Es el arquetipo del Noé bíblico. Se desconoce completamente si hubo un caudillo sumerio, entre el 3100 y el 2900 antes de nuestra era, que llevara ese nombre.

Referencias 

Reyes de Sumeria
Mitología sumeria